Carenatura – rivestimento rigido di un aeromobile, vedi anche fusoliera e cappottatura.
 Carenatura – rivestimento frontale di una motocicletta.

Sinonimi:

 Carena – parte immersa di uno scafo.